Eduardo de Norwich, noble, literato y guerrero inglés (1373 - 25 de octubre de 1415), II duque de York y I duque de Aumale, muerto en la batalla de Agincourt durante la guerra de los Cien Años.

Antecedentes familiares 
Eduardo de York era hijo de Edmundo de Langley, I duque de York, y su primera esposa Isabel de Castilla. Por la vía masculina era nieto de Eduardo III de Inglaterra y Felipa de Henao. Por la rama femenina sus abuelos fueron Pedro I de Castilla (llamado el Cruel) y María de Padilla. Caballero de la Orden de la Jarretera nombrado en 1387, era también primo del rey Ricardo II, que en 1390 lo nombró barón de Rutland y duque de Aumale en 1397. Se casó con la viuda Felipa de Mohun, que no le dio hijos.

Avatares políticos 
La cercanía con el rey lo convirtió, tras el asesinato de este por el usurpador del trono Enrique IV, en un noble degradado que había perdido todo el favor de la corte. En consecuencia, el nuevo monarca le retiró sus títulos y posesiones. Resentido, Eduardo promovió en 1400 una revuelta contra Enrique, pero luego al parecer traicionó a sus compañeros para alcanzar nuevamente el favor del soberano. Dos años más tarde, sucedió a su padre en el ducado de York.

Agincourt 
Reconciliado con Enrique IV, Eduardo se convirtió en un referente muy cercano para el hijo de aquel, Enrique V. El rey confiaba en sus dotes militares, ya que Eduardo era un curtido veterano de la campaña contra Escocia bajo Ricardo II. En consecuencia, lo convocó para el desembarco en Francia cuando el joven rey cruzó el canal de la Mancha para intentar poner fin a la guerra de los Cien Años.

En la batalla de Agincourt, a la que Eduardo colaboró con 100 hombres de armas y 300 arqueros montados, el estandarte de York se ubicó junto al del rey, del Estado y de los más importantes nobles ingleses, en el centro de su vanguardia.

Respecto de su muerte, hay dos teorías contrapuestas, cada una de ellas avalada por testigos presenciales. Una de ellas afirma que Eduardo recibió un golpe de maza en el cráneo que lo mató de forma inmediata. La segunda refiere que, derribado por un golpe e inconsciente, fue arrojado a una pila de cadáveres. Muchos otros cuerpos (de hombres y caballos) fueron apilados sobre él y provocaron su muerte por sofocación.

La sucesión 
Luego de la muerte del duque de York, el ducado, tras algunos avatares políticos, pasó a su sobrino Ricardo de York, hijo de Ricardo de Conisburgh, conde de Cambridge.

Su obra literaria 
Escribió The Master of the Game, un célebre tratado sobre el arte cinegético, basándose en su propia traducción del Livre de Chasse del conde de Foix Gastón Febo. Cinco capítulos de esta obra son de la pluma de Eduardo.

Ancestros

Véase también 
 Batalla de Agincourt
 Guerra de los Cien Años
 Ricardo II de Inglaterra
 Enrique IV
 Enrique V
 Humberto de Gloucester

Militares de Inglaterra del siglo XV
Militares de la guerra de los Cien Años
Eduardo
Miembros de la Orden de la Jarretera
Duques de Albemarle
Duques de York
Nacidos en Norwich
Nobles de Inglaterra del siglo XV